Стрижівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростишівський район
 Стрижівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район